Wladimir Bassow (russisch Владимир Басов) ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Pawlowitsch Bassow (1923–1987), sowjetisch-russischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor 
 Wladimir Wassiljewitsch Bassow (1950–2010), russischer Politiker